Fallido puede referirse a:
Frustrado, en el sentido de "sin efecto".
Acto fallido
Crédito fallido, el crédito incobrable.
Quebrado, en el sentido de "sin crédito".

Notas